Robert Gilbert peut faire référence à :
 Robert G. Gilbert, un chimiste australien,
 Robert Gilbert, un musicien allemand du ,
 un évêque de Londres au ,
 le cofondateur du cinéma national populaire en 1968, mort en 1993.